Сен-Жюльен-ан-Женевуа (фр. Saint-Julien-en-Genevois) — многозначный термин.

 Сен-Жюльен-ан-Женевуа — коммуна во Франции, департамент Верхняя Савойя, регион Овернь — Рона — Альпы.
 Сен-Жюльен-ан-Женевуа — округ (фр. Arrondissement) во Франции, один из округов в регионе Овернь — Рона — Альпы. 
 Сен-Жюльен-ан-Женевуа — один из 17 кантонов департамента Верхняя Савойя, региона Овернь — Рона — Альпы, Франция.